Ву́лиця Стеце́нка — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Вулиця Кирила Стеценка — вулиця в місті Біла Церква.
 Вулиця Стеценка — вулиця в Борисполі.
 Вулиця Стеценка — вулиця у Вінниці.
 Вулиця Стеценка — вулиця у селі Заболоть Радомишльського району.
 Вулиця Стеценка — вулиця в Києві.
 Вулиця Стеценка — вулиця у Коломиї.
 Вулиця Стеценка — вулиця у Корсуні-Шевченківському.
 Вулиця Стеценка — вулиця у Кривому Розі.
 Вулиця Стеценка — вулиця у Львові.
 Вулиця Стеценка — вулиця у Мукачево.
 Вулиця Стеценка — вулиця у Одесі.
 Вулиця Стеценка — вулиця у Радивилові.
 Вулиця Стеценка — вулиця у Смілі.
 Вулиця Стеценка — вулиця у Фастові.
 Вулиця Стеценка — вулиця у Чернівцях.

Вулиці, названі на честь людей